Владимир Николаевич Верёвкин-Рахальский (18 октября 1925, Краснодар — 16 января 2005, Москва) — советский военачальник, генерал-полковник, в 1982—1991 годах — заместитель начальника штаба Объединённых Вооружённых Сил Варшавского договора, с 1995 по 2005 год — заместитель и первый заместитель председателя Российского комитета ветеранов войны и военной службы. Был вице-президентом Международной организации борцов Сопротивления, членом Общественной Палаты Российской Федерации. Генерал в 5-м поколении.

Биография 
Родился 18 октября 1925 года в городе Краснодаре в семье военного. Отец, Николай Андреевич Верёвкин-Рахальский (1893—1984), был активным участником гражданской войны, в годы детства Владимира командовал 74-й Таманской стрелковой дивизией. В 1932 году вместе с семьёй переехал в Москву, получив направление в Военную академию имени М. В. Фрунзе, а в 1937 году был назначен начальником академии.

В начале Великой Отечественной войны Владимир вступил в добровольную бригаду по борьбе с зажигательными бомбами. Забирался на крыши и сбрасывал бомбы, помогая таким образом частям ПВО.

В июне 1942 года поступил в Ташкентское военно-пехотное училище, из которого был выпущен в декабре того же года. В звании лейтенанта был направлен в состав Черноморской группы войск Закавказского фронта и назначен командиром взвода. В составе 180-го стрелкового полка участвовал в оборонительных боях под Новороссийском. В одном из боёв, когда командир выбыл из строя, принял командование ротой на себя.

В 1943 году был переброшен на Северо-Кавказский фронт. Там, будучи заместителем командира роты, участвовал в освобождении Кубани, потом в направлении станицы Крымской. В одном из боёв, готовясь к атаке, был ранен осколком мины в ногу. Лечился в госпитале на побережье Чёрного моря.

После выздоровления был направлен в штаб 5-й Ударной Армии и назначен офицером связи оперативного отдела. В этом качестве прошёл бои при освобождении Донбасса, Николаева, Одессы. В мае 1944 года, находясь на НП штаба армии (в тот момент приехал командующий 3-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский и обсуждал детали предстоящей операции), был контужен и сразу госпитализирован в госпиталь в Николаевск.

Вернувшись в строй, капитан Верёвкин-Рахальский попал на Ленинградский фронт. Его направили в 192-й полк 63-й гвардейской стрелковой дивизии. Командир полка, а позднее командир дивизии полковник А. Г. Афанасьев назначил его заместителем командира батальона. В этом качестве участвовал в освобождении Нарвы и всей Эстонии, Латвии, в последние месяцы войны участвовал в ликвидации немецкой группировки в Курляндии.

Оставшись в армии после окончания войны, был направлен в Ленинградское военно-политическое училище им. Ф. Энгельса, где командовал курсантской ротой. Отсюда поступил в Военную академию имени М. В. Фрунзе, а после её окончания служил в Приволжском военном округе. Был командиром стрелкового батальона, учебного танкового полка. Имея в полку 2-й класс по вождению танка, Верёвкин-Рахальский впервые в сухопутных войсках начал отрабатывать стрельбу из танка с закрытых позиций.

Позднее служил в Группе советских войск в Германии, где командовал 207-й мотострелковой дивизией. В 1967 году дивизия награждена переходящим призом главкома ГСВГ. После службы в Германии генерал-майор Верёвкин-Рахальский поступил в Военную академию Генерального штаба, которую окончил с золотой медалью в 1972 году.

В июле 1971 года был назначен начальником штаба 13-й армии Прикарпатского военного округа. Проявив хорошую организованность при проведении крупных общевойсковых учений, в марте 1974 года получил должность начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Приволжского военного округа. Позднее был начальником штаба Южной группы войск. В 1979 году переведён на аналогичную должность в один из крупнейших по территории и численности войск округов — Забайкальский военный округ, где в 1980 году ему было присвоено звание генерал-полковника.

В 1983 году назначен первым заместителем начальника штаба объединённых Вооружённых Сил государств — участников Варшавского договора. В 1991 году вышел в отставку в звании генерал-полковника.

Находясь на заслуженном отдыхе, занимался общественной деятельностью. С 1995 года был заместителем, а с 1999 по 2005 год — первым заместителем Российского комитета ветеранов войны и военной службы. С 2001 года возглавлял группу по патриотическому воспитанию оргкомитета «Победа».

Владимир Верёвкин-Рахальский был вице-президентом Международной организации Борцов сопротивления, членом Общественной Палаты Российской Федерации.

Скончался в январе 2005 года в Москве.

Награды 
 Орден Почёта
 Орден Дружбы
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Отечественной войны II степени
 Два ордена Красной Звезды
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» II степени 
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени 
 Медаль Жукова
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР»
 Медаль «За оборону Кавказа»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (СССР)
 Медаль «За освоение целинных земель»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «За безупречную службу» I степени
 Медаль «За безупречную службу» II степени

Иностранные награды:
 Медаль «За укрепление дружбы по оружию» Золотая степень (ЧССР)
 Орден Красного Знамени (Монголия)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Армии» (Монголия)
 Орден «За заслуги» III степени (Украина, 2005)
 Юбилейная медаль «60 лет освобождения Молдовы от фашистской оккупации» (Молдавия, 20 августа 2004 года) — в знак глубокого уважения и признательности за героизм, мужество и самоотверженность, проявленные при освобождении Молдовы от фашистской оккупации

Примечания

См. также 

 Верёвкин-Рахальский, Николай Андреевич (отец В. Н. Верёвкина-Рахальского)
 Верёвкин-Рахальский, Сергей Владимирович (сын В. Н. Верёвкина-Рахальского)

Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Генерал-полковники (СССР)
Пехотинцы Великой Отечественной войны